Суперкубок Японії з футболу 2000  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2000 року між чемпіоном Японії клубом Джубіло Івата та володарем кубка Імператора Японії клубом Наґоя Ґрампус.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2000
Японія
Березень 2000
2000 в Японії
Футбольні змагання у Токіо